Dragsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dragsjön, Västergötland, sjö i Marks kommun, 
Dragsjön, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (1,66 km²)
Dragsjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun, 
Dragsjön (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (1,44 km²)
Dragsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (21,7 ha)
Dragasjön, sjö i Strömsunds kommun,  (1,54 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn